Inari puede referirse a:

  Inari, deidad japonesa de la fertilidad, el arroz, la agricultura, los zorros, la industria y el éxito en general. 
 Inari, una ciudad de Laponia, Finlandia.
 Sami de Inari, una lengua en peligro de los idiomas lapones.
 Lago Inari, un lago de la región de Laponia.
 Fushimi Inari-taisha, santuario japonés.
 Inari Vachs, una actriz porno.